Gajusz Memmiusz (konsul 34 p.n.e.)
 Gajusz Memmiusz (kwestor)
 Gajusz Memmiusz (pretor 175 p.n.e.)
 Gajusz Memmiusz (trybun 111 p.n.e.)
 Gajusz Memmiusz (trybun 66 p.n.e.)
 Gajusz Memmiusz Kwirynus
 Gajusz Memmiusz Fidus Juliusz Albiusz

Zobacz też